Криклій — українське прізвище.

 Криклій Артур Станіславович (* 1957) — доктор економічних наук, професор
 Криклій Владислав Артурович (* 1986) — начальник Головного сервісного центру МВС України

Українські прізвища